Dans la mythologie grecque, les Euménides sont un autre nom pour les Érinyes.
 Les Euménides, tragédie grecque d'Eschyle.